Kronskamp steht für:
 Kronskamp (Brüel), Ortsteil von Brüel, Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern
 Kronskamp (Laage), Ortsteil von Laage, Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern
 Kronskamp (Neustadt-Glewe), Ortsteil von Neustadt-Glewe, Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern
 das ehemalige Amt Kronskamp, Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern